Un comité d'organisation est une  chargée d'organiser sous tous ses aspects une festivité, un secteur d'activité, etc. Il est souvent abrégé en .

Événementiel 
 Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver
 Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2012

Économie 
 Les comités d'organisation, instances créées par le Régime de Vichy pour gérer l'économie de la France pendant l'Occupation.
 Parmi ceux-ci, le Comité d'organisation des industries, arts et commerces du livre ou COIACL.
 Le Comité français d'organisation et de normalisation bancaires ou CFONB.

Politique 
 Le Comité d'organisation politique électorale indépendante, ou COPEI, parti politique vénézuélien.